La liste de films sur Wikipédia répertorie les œuvres cinématographiques et télévisuelles consacrées à l'encyclopédie en ligne Wikipédia.

Liste alphabétique 
  (La vérité Selon Wikipedia qu'on désigne aussi sous le titre Wiki's Truth, en néerlandais Wiki's Waarheid), film documentaire néerlandais réalisé en 2008 par IJsbrand van Veelen et produit par Judith van den Berg. Le documentaire examine la fiabilité de Wikipédia faisant la comparaison entre l'intervention d'experts versus celle des éditeurs amateurs. Le film comprend des commentaires des cofondateurs de Wikipédia, Jimmy Wales et Larry Sanger, de même que ceux d', de  et de Robert McHenry, ancien rédacteur en chef de l'Encyclopædia Britannica. Keen fait valoir que les experts devraient servir de gardiens de l'information, point de vue soutenu par une analyse de Sanger. Le film a été diffusé en langue néerlandaise et en anglais (avec des sous-titres pour des interviews dans d'autres langues) ;
 Truth in Numbers? Everything according to Wikipedia (La vérité dans les chiffres ? Tout selon Wikipédia), film documentaire américain réalisé en 2010 par Scott Glosserman et Nic Hill qui explore l'histoire et les implications culturelles de l'encyclopédie éditable en ligne Wikipédia. Le film tente de répondre à la question de savoir si toutes sortes d'individus ou d'experts devraient être chargés d'éditer une encyclopédie. Le film présentent des commentaires de Jimmy Wales et Larry Sanger. On y retrouve aussi les commentaires de Howard Zinn,  de The Washington Post, Bob Schieffer de CBS News, Robert McHenry, et de James Woolsey ancien directeur de la CIA ;
 People are Knowledge, film réalisé par Priya Sen, Zen Marie et Achal Prabhala au cours d'un projet de recherche qui explore comment des méthodes alternatives de citation pourraient être employées sur Wikipédia.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bibliographie sur Wikipédia

Wikipedia
Films